Ebling est le patronyme de plusieurs personnalités :
 Michael Ebling (1967), bourgmestre de Mayence et membre du SPD.
 Sonia Ebling (1918-2006), artiste brésilienne.

Par ailleurs, Ebling Mis est un personnage fictif du Cycle de Fondation d’Isaac Asimov.